Das Shanghai Darts Masters 2017 war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 7. Juli 2017 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der World Series of Darts 2017. Austragungsort war erstmals das Pullman Hotel Shanghai South in Shanghai.

Der Niederländer Michael van Gerwen konnte seinen Titel aus dem Vorjahr mit einem klaren 8:0-legs Finalsieg über Dave Chisnall verteidigen.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den sechs bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und zwei Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Vier davon wurden von der PDC eingeladen, die anderen vier konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier. 

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 6. Juli statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 7. Juli ausgetragen wurden, wurden im best of 15 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Shanghai Darts Masters 2017 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer, die ebenfalls gesetzt waren
 8 lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Peter Wright
  James Wade
  Dave Chisnall
  Phil Taylor

Wildcard Teilnehmer 
  Raymond van Barneveld
  Gerwyn Price

Lokale Spieler
   Paul Lim
   Haruki Muramatsu
   Royden Lam
   Hyun Chul Park
   Wei Hong Li
   Liu Chengan
   Hai Long Chen
   Zong Xiaochen

Setzliste
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier. 

International wurden alle Spiele durch den britischen Fernsehsender ITV übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

Shanghai Darts Masters
World Series of Darts 2017